Miejscowości w USA:
 Mondamin – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
Gminy w USA:
 Mondamin (ang. Mondamin Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand